Vordamm ist der Name mehrerer Ortsteile in Deutschland:

 Vordamm (Zerbst), Ortsteil der Gemeinde Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Sachsen-Anhalt)
 Vordamm (Elsdorf-Westermühlen), Ortsteil der Gemeinde Elsdorf-Westermühlen im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)